Shauna O'Brien (Pasco, 17 de outubro de 1970) é uma atriz e modelo norte americana.

Ela cresceu em uma fazenda com apenas irmãos mais velhos e aos 18 anos, foi para Los Angeles, onde iniciou uma carreira como modelo e atriz. Sua performance mais famosa é em Emmanuelle 2000.

Também tem como nome artistico os nomes de Steve Jean, Shana O'Brien ou Shawna O'Brien.

, posou na Playboy americana.

 
Playboy

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos